Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 26 au .

Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Luxembourg
Tennis
Sport en octobre 1998
Tennis en novembre 1998